Первый дивизион 1974/1975 — 72-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 17 августа 1974 года и закончился 11 мая 1975 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1974/1975
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1974 году
Спорт в Бельгии в 1975 году